Diadema är ett släkte av svampar. Diadema ingår i familjen Diademaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, fylumet sporsäcksvampar,  och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar